Illiniwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Donezk mit etwa 1000 Einwohnern.

Das Dorf liegt am Fluss Dowha (Довга), 27 km südlich vom Rajonszentrum Kramatorsk und 55 Kilometer nördlich vom Oblastzentrum Donezk entfernt.

Es trug früher den Namen Krasnyj Horodok und lag ab 1802 im russischen Gouvernement Jekaterinoslaw, war ab 1923 ein Teil der Ukrainischen SSR, seit 1991 dann Teil der heutigen Ukraine.

Bis zum 4. Februar 2016 trug er den ukrainischen Namen Illitscha (Ілліча) bzw. russisch Iljitscha (Ильича).

Verwaltungsgliederung 
Am 2. August 2016 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Illiniwka (/Illiniwska silska silska hromada), zu dieser zählten auch die 19 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer sowie die 5 Ansiedlungen Berestok, Dowha Balka, Kleban-Byk, Roskischne und Sorja, bis dahin bildete es zusammen mit der Ansiedlung Berestok die gleichnamige Landratsgemeinde Illiniwka (Іллінівська сільська рада/Illiniwska silska rada) im Zentrum des Rajons Kostjantyniwka.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Kramatorsk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Illiniwka Teil der Gemeinde:

Weblinks 
 Webseite der Landratsgemeinde (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Donezk
Rajon Kramatorsk